Тама́ле ( [tə'mɑːlɪ], ) — это мезоамериканское блюдо; тесто из никстамализированной кукурузной муки, обёрнутое кукурузными (или банановыми) листьями, приготовленное на пару. Перед употреблением  листья снимаются. Тамале может содержать начинку из мясного фарша, сыров, фруктов, или овощей, нередко с перцем чили.

Тамале — блюдо, пришедшее из глубины веков. Считается, что именно тамале гостеприимные индейцы предлагали попробовать прибывшим на запад конкистадорам.

См. также 

 Долма

Литература 
 

Мексиканская кухня
Уличная еда